Apio de monte puede referirse a:

 el nombre común de la planta Levisticum officinale; o
 el nombre común de la planta Apium graveolens.